Balle ist der Familienname folgender Personen:

 Balle (Runenmeister), schwedischer Runenmeister des 11. Jahrhunderts
 Frederik Balle (1871–1939), grönländisch-dänischer Missionar, Pastor, Propst, Hochschulleiter, Übersetzer und Autor 
 Grete Balle (* 1926), dänische Malerin und Textilkünstlerin
 Hermann Balle (* 1937), deutscher Verleger
 Holger Balle (1917–2010), dänisch-grönländischer Pastor und Propst
 Knud Balle (1877–1928), grönländisch-dänischer Pastor und Propst
 Martin Balle (* 1963), deutscher Verleger und Hochschullehrer
 Mogens Balle (1921–1988), dänischer Maler
 Nicolai Edinger Balle (1744–1816), dänischer Theologe und Bischof
 Nikolaj Edinger Balle (1839–1900), dänischer Missionar in Grönland
 Søren Balle (* 1978), dänischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Solvej Balle (* 1962), dänische Schriftstellerin
 Theo Balle (1925–2015), deutscher Politiker (CDU)

Balle ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Balle (Syddjurs Kommune), Djursland, Dänemark
 Balle (Esbjerg Kommune), Syddanmark, Dänemark

Weitere Bedeutungen:

 Common Future, früher Balle, ein US-amerikanisch/kanadisches Netzwerk mit der Vision nachhaltigen Wirtschaftens 

Siehe auch:
 Balle und der Flo
 Bale, Ball (Begriffsklärung)